Babin Potok – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Donji Vakuf
 Babin Potok – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Babin Potok – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje
 Babin Potok – wieś, na Słowacji, Kraj preszowski, Powiat Preszów
 Gornji Babin Potok – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Vrhovine
 Donji Babin Potok – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Vrhovine